Miejscowości w USA:
 Plain View – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Sampson
Gminy w USA:
 Plain View (ang. Plain View Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Sampson